

Lokalizacje

Niemcy 
 Elfershausen – gmina targowa w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen
 Elfershausen – wspólnota administracyjna w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Bad Kissingen

Inne 
 Elfershausen – zamek
 Elfershausen – księstwo